Караколь — название населённых пунктов:

Белиз 
 Караколь — город цивилизации майя.

Казахстан 
 Караколь (быв. Вишнёвка) — аул в Астраханском районе Акмолинской области.
 Караколь (быв. Гайдар) — село в Атбасарском районе Акмолинской области.
 Караколь — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Караколь — село в Иргизском районе Актюбинской области, упразднено в 2015 году.
 Караколь (быв. Михайловский) — аул в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Караколь — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Караколь — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Караколь — село в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Караколь (быв. Репинка) — село в подчинении горадминистрации Семея Восточно-Казахстанской области.
 Караколь — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Караколь — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Караколь — село в Павлодарском районе Павлодарской области.

Россия 
 Караколь — деревня в Асиновском районе Томской области.
 Караколь — река в России, протекает в Томской области.
 Караколь — река в России, протекает в Оренбургской области.

Озёра 
 Караколь (озеро, Костанайский район) — озеро в Костанайском районе Костанайской области Казахстана.
 Караколь (озеро, Федоровский район) — озеро в Федоровском районе Костанайской области Казахстана.
 Караколь (озеро, Мангистауская область) — озеро в Мангистауской области Казахстана.

См. также 
 Караколь (обсерватория) — тип астрономической обсерватории у цивилизации майя
 Каракольская культура — археологическая культура на Алтае
 Караколь (кавалерия) — тактика и тип шага лошади
 Караколь (пехота) — тактика арбалетчиков, аркебузиров и мушкетёров
 Каракол (значения)
 Каракуль (значения)
 Большой Караколь